Бебе может означать:
 Бебе Ребольедо (род. 1978) — испанская певица и актриса, более известная как Бебе ()
 Тьягу Мануэл Диаш Коррея (род. 1990) — португальский футболист, более известный как Бебе ()
 Барбара «Бебе» Стивенс () — персонаж мультипликационного сериала «Южный парк»